Алжир је појам који може да се односи на:
 Алжир - држава у северозападној Африци;
 Алжир - једна је од 48 покрајина истоимене државе;
 Алжир - главни и највећи град истоимене државе;